Janice (Eslováquia) — município da Eslováquia
2324 Janice
Janice (personagem de Friends) — personagem da série Friends

Desambiguação

cs:Seznam vedlejších postav v Přátelích#Janice Litman Goralnik
fi:Luettelo televisiosarjan Frendit hahmoista#Janice
sv:Vänner#Janice